Афина́ Рахе́ль Цанга́ри (греч. Αθηνά Τσαγγάρη; 2 апреля 1966, Афины, Греция) — греческий продюсер, режиссёр, сценарист, актриса, художник. Многократный лауреат множества международных кинофестивалей.

Биография 
Афина Рахиль Цангари родилась 2 апреля 1966 года в Афинах.

Она изучала компаративное литературоведение, философию и драматургию в Университете Аристотеля в Салониках, затем занялась исследованиями перформативных практик в Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета. По окончании обучения, Цангари переехала в Остин, где поступила в Техасский университет на курс режиссуры.

Однако первый опыт работы в кино Цангари получила до поступления в университет: в 1991 году она сыграла роль греческой тетушки в фильме Ричарда Линклейтера «Халявщик».

В 1997 году, ещё будучи студенткой, Цангари стала организатором и куратором международного фестиваля короткометражных фильмов «Cinematexas», который проводился в течение 10 лет вплоть до 2007 года. Приглашенными кураторами фестиваля в разные годы были Джим Джармуш, Тодд Хейнс, Вернер Херцог.

Итогом обучения в Техасском университета стал короткометражный научно-фантастический роуд-муви «The Slow Business of Going», снятый в 9 различных городах. Фильм получил несколько наград и был включен в постоянную коллекцию MoMA.

В 2004 году Цангари была приглашена в качестве дизайнера и режиссёра видео для работы над церемонией открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах в творческой группе под руководством художника и режиссёра Димитриса Папаиоанну. С тех пор она регулярно выступает как проектный дизайнер: в 2008 году она создала для Столичного музея в Бейджанге инсталляцию по мотивам прошедших Олимпийских игр; в 2009 году подготовила программу к открытию Нового музея Акрополя.

В 2004 году Цангари основала в Афинах компанию «Haos Film», ставшую воплощением представлений о независимой кинематографической площадке, которые сформировались ещё во время учебы в Остине. Компания участвует во всем процессе производства фильма: от подготовительного этапа до постпродакшна. С «Haos Film» связаны практически все проекты Цангари — как режиссёрские работы («Аттенберг», «Капсула», «Шевалье»), так и продюсерские (в том числе три фильма Йоргоса Лантимоса: «Кинетта», «Клык», «Альпы»).

В 2012 и 2014 годах Цангари выступала креативным помощником на фестивале «Sundance». В 2013 году вместе с Сюзанной Биер, Тимом Робинсом и Ширин Нешат входила в состав жюри Берлинского кинофестиваля, возглавляемого в тот год Вонгом Кар Ваем. В 2014—2015 академическом году Цангари в качестве приглашенного лектора работала в Гарвардском Университете в Бостоне.

Афина Рахиль Цангари — многократный лауреат множества международных кинофестивалей и премий: уже первая короткометражная лента, «The Slow Business of Going», получила более 10 наград и специальных упоминаний, среди которых — премии «The Village Voice», Роттердамского кинофестиваля, Эдинбургского кинофестиваля, Нью-Йоркского фестиваля андеграундных фильмов; первый полнометражный фильм, «Аттенберг», премьера которого состоялась на 67-м Венецианском кинофестивале, завоевал множество различных наград, претендовал на получение Золотой пальмовой ветви.

Вместе с Йоргосом Лантимосом, Бабисом Макридисом и другими молодыми режиссёрами Афину Рахель Цангари называют представителем «нового греческого кино», однако сама она эту принадлежность отрицает: «Никакого течения нет. Мы работаем вместе, поэтому у нас появился свой собственный язык, непохожий на язык остального греческого кино. Мы основали компанию для режиссёров, мы не зависим от продюсеров и сами продюсируем картины друг друга».

Фильмография

Режиссёр 

 2000 — «The Slow Business of Going»
 2010 — «Аттенберг» (англ. Attenberg)
 2012 — «Капсула» (англ. The Capsule)
 2013 — «Венеция 70: Перезагрузка будущего» (англ. Venice 70: Future Reloaded), фрагмент «24 Frames per Century»
 2013 — «Борджиа» (англ. Bordgia), два эпизода
 2015 — «Шевалье» (анг. Chevalier)

Продюсер 
 2000 — «The Slow Business of Going»
 2005 — «Кинетта» (греч. Κινέτα), реж. Йоргос Лантимос
 2006 — «Palestine Blues», реж. Нида Синнокрот
 2009 — «Клык» (греч. Κυνόδοντας), реж. Йоргос Лантимос
 2010 — «Любовь ненависти» (англ. Lovers of Hate), реж. Брайан Пойсер
 2011 — «Альпы» (греч. Αλπεις), реж. Йоргос Лантимос
 2012 — «Капсула» (англ. The Capsule)
 2013 — «Перед полуночью» (англ. Before Midnight), реж. Ричард Линклейтер
 2014 — «Lake Los Angeles», реж. Майк Отт
 2015 — «Зверинец» (англ. Petting Zoo), реж. Мика Маджи

Сценарист 
 2000 — «The Slow Business of Going»
 2010 — «Аттенберг» (англ. Attenberg)
 2012 — «Капсула» (англ. The Capsule)
 2015 — «Шевалье» (анг. Chevalier)

Актриса 
 1990 — «Халявщик» (англ. Slacker), реж. Ричард Линклейтер
 2013 — «Перед полуночью» (англ. Before Midnight), реж. Ричард Линклейтер

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Режиссёры по алфавиту
Режиссёры Греции
Актрисы Греции
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы Греции
Кинопродюсеры по алфавиту
Режиссёры видеоклипов Греции
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа коммуникаций Техасского университета в Остине
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета